Sovjetsko prvenstvo je bilo ragbijsko natjecanje po pravilima rugby union-a. Sudionici su bile momčadi iz SSSR-a.

Prvo je održano 1966. godine, a zadnje 1990. godine.

Pored ruskih, velike uspjehe su polučili i gruzijski klubovi.

Rezultati

Vidi još 
 Sovjetski kup u ragbiju
 Profesionalna ragbi liga (Rusija)

Vanjske poveznice 
 Sovjetska era u ragbiju

Nacionalna ragbijaška natjecanja

SSSR